La nazionale Under-19 di pallavolo femminile della Russia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Russia con un'età inferiore di 19 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Russia.

Rosa
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato europeo Under-19 2016.

Risultati

Campionato europeo Under-19

Collegamenti esterni
 

 U-19
Russia
Pallavolo Under-19